Стоя або Стоа — довга галерея-портик в античній архітектурі.
 Стоя — американська порноакторка.